Гран-при Италии 1995 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы, Италия. Соревнования состоялись 10 сентября 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:26,419
 Гонка была остановлена после аварии на первом круге. Монтермини и Морено на повторный старт не вышли.
 Дэймон Хилл и Михаэль Шумахер столкнулись во второй раз за сезон. Пытаясь обойти отставшего на круг Таки Иноуэ, Хилл врезался в заднюю часть автомобиля Шумахера, в результате чего оба сошли. Шумахер потом в ярости пошёл к машине Хилла, в то время как тот оставался в машине. Однако стюарды не позволили Шумахеру подойти.
 На прогревочном круге первого старта Дэвид Култхард вылетел с трассы. Однако он всё же стартовал с поул-позишн на повторном старте.
 На этом Гран-при команда Заубер завоевала первый подиум.
 Первый подиум в карьере Хайнца-Харольда Френтцена

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии